Безьяк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Безьяк, Звонко (род. 1935) — югославский хорватский легкоатлет, метатель молота.
 Безьяк, Марко (род. 1988) — словенский гандболист.
 Безьяк, Роман (род. 1989) — словенский футболист, нападающий.